Эспаррон:

 Эспаррон — коммуна во Франции, в департаменте Вар.
 Эспаррон — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Эспаррон — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Гаронна.

См. также 
 Эспаррон-де-Вердон